Ženski smuk na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015 bo potekal 6. februarja. Nastopilo je 39 tekmovalk iz 17 držav.
Naslov svetovne prvakinje je branila Francozinja Marion Roland.

Medalje

Rezultati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015